Бора (, від  — північний вітер) — місцевий сильний та поривчастий вітер, що дме з вершин невисокого хребта, розташованого на узбережжі водного басейну (море, озеро).
 Бора-Бора () — один з Підвітряних островів () архіпелагу Острови Товариства у Французькій Полінезії в Тихому океані, розташований за 241 км на північний захід від острова Таїті.

Особи:

 Бора Богдан (1920 - дата невідома) – український поет, прозаїк, публіцист.